

Фреден — місто, район Боркен, земля Північний Рейн-Вестфалія

Фреден — острів, Північний Льодовитий океан, Архангельська область